

Codici
 RUA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arua (Uganda)

Geografia

 Rua – frazione di Scopello in provincia di Vercelli
 Rua di Feletto – sede municipale di San Pietro di Feletto in provincia di Treviso
 Monte Rua – uno dei Colli Euganei, su cui sorge un eremo camaldolese

 Rua – freguesia di Moimenta da Beira nel distretto di Viseu

Musica
 La Rua – gruppo musicale folk pop italiano
 La Rua album in studio del gruppo musicale omonimo
 Quinta Rua – gruppo musicale folk italiano

Persone
 Rua, chiamato anche Ruas, Roas, Rugila o Ruga (...-434/435)  – re degli Unni
 Daniel de la Rúa (1997) – cestista spagnolo
 Francisco Rúa (1911-1993) – calciatore argentino
 Francisco Antonio Mourelle de la Rúa (1750-1820) – ufficiale della marina ed esploratore spagnolo
 Mauricio Rua, noto anche come Shogun (1981) – lottatore di arti marziali miste brasiliano di origini portoghesi e italiane.
 Thierry Rua Moutinho (1991) – calciatore portoghese

Altro
 Rua – etnia della Tanzania, appartenente al gruppo Chaga
 Rua – macchina in legno che veniva trasportata a braccia in processione durante le feste popolari della città di Vicenza
 Raggruppamento unità addestrative, struttura al vertice della formazione dei militari di truppa dell'Esercito Italiano